TAM ou Tam peut désigner :

Code 
TAM ou tam est un code qui peut faire référence à :
 TAM,  ;
 tam, le tamoul, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Personnes 
 Tam, prénom germanique masculin.

Patronyme 

 Alan Tam (1950-), chanteur et acteur chinois ;
 Ebbie Tam (1997-), actrice sino-néerlandaise.
 Emmanuelle Bayamack-Tam (1966-), écrivaine française ;
 In Tam (1922-2006), ancien Premier ministre cambodgien ;
 Karen Tam (1977-), artiste canadienne ;
 Mỹ Tâm (1981-), chanteuse vietnamienne ;
 
 Rachel Tam (1998-), trampoliniste canadienne ;
 Theresa Tam (1965-), médecin canadienne.

Personnages fictifs
 River Tam, personnage de la franchise Firefly ; 
 Simon Tam, personnage de la franchise Firefly ; 
 Szass Tam, personnage des Royaumes oubliés.

Transports 
TAM est l'acronyme, dans le monde du transport : 

 Transports de l'agglomération de Montpellier, le réseau de transports publics de Montpellier Méditerranée Métropole, mais également de la société chargée de son exploitation ;
du Réseau de transport ambarrois, le réseau d‘autobus de la ville d’Ambérieu-en-Bugey ;
 des Tramways des Alpes-Maritimes, réseau de tramways à écartement métrique dans l’arrière-pays niçois en service de 1909 à 1932 ;
 Transporte Aéreo Militar, une compagnie aérienne bolivienne ;
 TAM Linhas Aéreas, une compagnie aérienne brésilienne fondée en 1976 et renommé LATAM Airlines Brasil depuis 2016.
 Tovarna avtomobilov maribor, un constructeur de camions et de bus slovène.

Armée 
Dans le domaine de l’armée, ce sigle peut désigner :
 Tanque Argentino Mediano, un char de combat argentin ;
 Tactical aerodynamic missile, missile aérodynamique tactique ;
 Terre-Air-Mer, magazine multi-armées des Forces armées françaises de 1961 à 1986.

Économie 
 Taux annuel monétaire, en finance, un taux de référence en euro,

Technique 
Dans les technologies, il peut faire référence à :
 Twentieth Anniversary Macintosh, un ordinateur Macintosh ;
 Technology Acceptance Model de Fred Davis (1989) ;
 Toile d'araignée mondiale, traduction francophone de "WWW" ou "Web" définie par FranceTerme (Commission générale de terminologie et de néologie) ;
 Telecom Applications Map, segmentation des applications de gestion de réseaux ;
 Technical account manager, un interlocuteur technique qui constitue le point d'entrée unique ou privilégié entre un client et une entreprise comme un éditeur par exemple.

Autres 
 Techniciens et agents de maîtrise ;
 Tour Aosta-Martigny, balisage TAM du chemin de randonnée transfrontalier sur la via Francigena entre Aoste et Martigny ;
 The Amaz!ng Meeting une conférence annuelle relative à la science, au scepticisme et à l'athéisme ;
 Tutorat Associatif Marseillais, un Tutorat d'aide à la Première des Etudes de Santé (PASS/LAS) basé à la Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales de Marseille ;
 Tunisie, Algérie, Maroc, hebdomadaire publié à Alger entre 1942 et 1948.

Voir aussi